Nationalstraßen 51 steht für:
 Ethniki Odos 51 (Griechenland)
 Nationalstraße 51 (Algerien)